Europacupfinalen i fotboll 1969 spelades mellan Milan, Italien och Ajax, Holland den 28 maj på Santiago Bernabéu-stadion i Madrid. Ajax skrev historia genom att vara det först holländska lag som nått final i Europacupen, där de dock föll mot sitt italienska motstånd i en match där Pierino Prati blev den förste och hittills2019 ende att göra ett hattrick i en finalmatch i Europacupen eller Champions League.

Ajax hade fram till mitten på 1960 en semi-professionell trupp där spelarna vid sidan av fotbollen hade andra jobb, men 1965 tog Rinus Michels över som tränare i Ajax och kunde använda resurserna runt klubben till att möjliggöra för spelarna att börja träna på heltid. Redan nästa år syntes resultat då Ajax vann Eredivisie 1966. Ytterligare ett år senare lyckades de slå ut Liverpool ur Europacupen, men föll sedan mot Dukla Prag. Under det sena 1960-talet bytte laget också spelformation till 4-3-3. 1969 lyckades Ajax ta sig till final efter segrar mot Nürnberg, Fenerbahçe, Benfica och Spartak Trnava. I finalen ställdes de mot ett mycket mer rutinerat Milan.

Milans väg till finalen hade kantats av segrar mot Malmö FF, Celtic och Manchester United.

Matchen inleddes med två mål för Milan i den första halvleken i den 7:e och 39:e minuten, båda av Pierino Prati. I andra halvlek reducerade Ajax genom Velibor Vasović på straff, men Milan gjorde ytterligare två mål genom Angelo Sormani och Pierino Prati och vann sedan matchen med 4-1. I finalen spelade två svenska spelare, nämligen Kurt Hamrin för Milan och Inge Danielsson för Ajax. Båda spelarna var en av endast två utländska spelare i respektive trupp.

Referenser

Noter 

1969
Internationella fotbollstävlingar i Spanien
Sportevenemang i Madrid
Madrid under 1900-talet
1969 i Spanien
Fotbollssäsongen 1968/1969
AFC Ajax
AC Milan